Твоё имя () — название ряда японских фильмов:
 «Твоё имя» — полнометражный аниме-фильм Макото Синкая, вышедший в 2016 году.
 «Твоё имя» — трилогия японских чёрно-белых фильмов-мелодрам режиссёра Хидэо Ооба.
 «Твоё имя» — первая часть трилогии, вышла в 1953 году.
 «Твоё имя. Часть II» — продолжение, вышло в 1953 году.
 «Твоё имя. Часть III» — заключительная часть трилогии, вышла в 1954 году.